Evin Aydar Çiçek (* 1961 in İmranlı, Sivas) ist eine kurdisch-alevitische Schriftstellerin und Journalistin.

Leben 
Evin Çiçek wuchs in İmranlı im Dorf Cimen auf und besuchte dort die Grundschule. Danach zog die Familie nach Istanbul; Çiçek besuchte dort weiter die Schule und schloss diese erfolgreich ab. Beim Militärputsch am 12. September 1980 in der Türkei wurde Evin Çiçek festgenommen. Dabei wurde sie tagelang im Gefängnis Selimiye und Metris festgehalten. Nach der Entlassung besuchte sie die Universität und schloss diese ebenfalls erfolgreich ab.

Im Jahr 1983 heiratete sie den Politiker Zübeyir Aydar. Sie ist von ihm seit 1993 getrennt und seit 1999 geschieden. Danach zog sie um nach Siirt und leitete dort den İnsan Hakları Derneği. Im Jahr 1993 recherchierte sie für ihr Buch in Imranli/Kocgiri. Noch im selben Jahr ging Evin Çiçek ins Ausland und lebt bis heute im Ausland.

Werkauswahl 
 Sevgiye Sınır Koyamazsınız – Seviyorsan Savaş. 1998
 Koçgiri Ulusal Kurtuluş Hareketi. 1999
 Tutkular ve Tutsaklar. 2000
 Awaza Serpêhatîyan 1. 2001
 Awaza Serpêhatîyan 2. 2002
 Awaza Serpêhatîyan 3. 2003
 Ararat Yolcuları. 2005
 Kadınca Yargılama. 2006

Autor
Kurde
Türke
Geboren 1961
Frau